Леонард Патрик Келли (, 9 июля 1927, Симко, Онтарио, Канада — 2 мая 2019) — канадский хоккеист и тренер, защитник и центральный нападающий. Провёл 20 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

Игровая карьера 
Ред Келли родился 9 июля 1927 года в Симко (Онтарио), где и начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге в команде «Сент-Майклс Баззерс». В 1947 году, выступая за клуб «Сент-Майклс Мэйджорс» (ОХА), выиграл Мемориальный кубок, трофей, вручаемый лучшей юниорской команде Канадской хоккейной лиги. Несмотря на то, что «Мэйджорс» обычно служили конвейером талантов для «Торонто Мэйпл Лифс», на этот раз клуб отказался от игрока, после того, как скаут предсказал, что Келли не сыграет в НХЛ больше 20 игр, и 19-летний Келли в 1947 году присоединился к «Детройт Ред Уингз».

В 1950 году Келли выиграл свой первый Кубок Стэнли и принял участие в первом для себя «Матче всех звёзд НХЛ». В следующие 5 лет «Детройт» ещё трижды выигрывал Кубок, а Келли трижды становился обладателем «Леди Бинг Трофи» и в 1954 году выиграл только что учреждённый «Джеймс Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ. В 1956 году он стал капитаном «Ред Уингз».

В конце сезона 1958/59 Келли сломал лодыжку, но в «Детройте» это держали в тайне, и кроме самого Келли об этом знали только несколько высших должностных лиц клуба. В итоге, впервые за 21 год, «Ред Уингз» не попали в плей-офф. В середине следующего сезона Келли в беседе с журналистом рассказал о своей травме, чем привёл в бешенство генерального менеджера клуба Джека Адамса, который немедленно договорился об обмене Келли в «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако Келли сорвал сделку, отказавшись переходить в самый слабый клуб лиги и объявил о завершении своей карьеры.

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Панч Имлач попытался уговорить Келли перейти к нему, несмотря на старые обиды. Келли принял предложение Имлача и переехал в Торонто. Как только Келли прибыл в «Торонто», Имлач перевёл его в центр нападения к Фрэнку Маховличу, создав одну из самых эффективных связок нападающих в лиге. За восемь сезонов, проведённых в «Торонто», Келли завоевал четыре Кубка Стэнли, столько же, сколько и в «Детройте». Всего же он выиграл 8 Кубков Стэнли — больше, чем любой другой игрок, не игравший в «Монреаль Канадиенс», он единственный игрок, бывший частью двух хоккейных «династий».

В 1962 году Келли был избран в Парламент Канады от Либеральной партии Канады.

В 1969 году Ред Келли введён в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2001 году Ред Келли был произведён в Члены Ордена Канады.

В 2019 году, за несколько месяцев до смерти Келли, клуб «Детройт Ред Уингз» в знак признания изъял из обращения его игровой номер (№4).

Награды и достижения

Спортивные 
 Обладатель Кубка Стэнли (8): 1950, 1952, 1954, 1955 (с Детройтом); 1962, 1963, 1964, 1967 (с Торонто)
 Обладатель «Леди Бинг Трофи» (4): 1951, 1953, 1954, 1961
 Обладатель «Джеймс Норрис Трофи»: 1954
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (12): 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1969
 Включён под номером 22 в список 100 лучших игроков Национальной хоккейной лиги всех времён по версии журнала The Hockey News (1998).
 Включён в список 100 величайших игроков НХЛ по мнению самой лиги.

Государственные 
 Член Ордена Канады (C.M.): 2001

Клубная карьера

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Биография Реда Келли на Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сент-Майклс Баззерс»
Игроки «Торонто Сент-Майклс Мэйджорс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Леди Бинг Трофи
Обладатели Джеймс Норрис Трофи
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Лос-Анджелес Кингз»
Тренеры «Питтсбург Пингвинз»
Тренеры «Торонто Мейпл Лифс»
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады